Por Alejandro Peña puede referirse a:

 Alejandro Peña, beisbolista dominicano.
 Alejandro Peña Esclusa, político venezolano.
 Alejandro Peña Ceballos, abogado chileno.